Divide y vencerás o Dividir para reinar, provenientes del dicho en latín Dīvide et īmpera (en griego antiguo «Διαίρει καὶ βασίλευε»; pronunciado "Diaírei kaì basíleue"; literalmente Divide y domina) y sus derivados posteriores Divide ut regnes, divide et vinces o divide ut imperes, puede significar:

 Dīvide et īmpera, en política, sociología y economía, es una estrategia para ganar o mantener el poder, orientada a sembrar la discordia y a introducir elementos de todo tipo, para debilitar a posibles oponentes y/o a usar sus propias potencialidades para influenciarlos unos contra otros.

 Algoritmo divide y vencerás, en computación e informática es el algoritmo y lógica recursiva cuyo fin es reducir un problema en uno o varios subproblemas de la misma clase o tipo del primero.

Negociación